Czterdziesty trzeci sezon rozgrywek I ligi hokeja na lodzie był rozgrywany na przełomie 2000 i 2001 roku. Drużyny walczyły w nim o awans do Ekstraligi.

W sezonie 2000/2001 wystąpiło cztery kluby, o połowę mniej niż w poprzednim. Spadkowiczem z Ekstraligi była drużyna Cracovii, a do rozgrywek nie przystąpiły BTH Bydgoszcz, MSKHL Toruń oraz rezerwy Unii Oświęcim.

Tytułu mistrza I ligi wywalczył zespół STH Zagłębie Sosnowiec.

Sezon zasadniczy 
Drużyny rywalizowały systemem meczów każdy z każdym. Za zwycięstwo klub otrzymywał 2 pkt, a za porażkę po dogrywce lub rzutach karnych 1 pkt.

Terminarz i wyniki

Tabela sezonu zasadniczego 
Tabela zaktualizowana po 28 kolejce sezonu zasadniczego.

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy

Bibliografia 

I liga polska w hokeju na lodzie
2000 w hokeju na lodzie
2001 w hokeju na lodzie
2000 w polskim sporcie
2001 w polskim sporcie